Commentaire, revue trimestrielle française créée en 1978 par Raymond Aron
 Commentaire, en philologie, explication d'un texte ligne par ligne ou mot par mot
 Commentaire d'un texte sacré, voir  exégèse et herméneutique ; par exemple, les commentaires palis du Tipitaka.
 Commentaire : en programmation informatique, une phrase ou un mot d'un code source ignoré par le compilateur ou l'interpréteur, dont l'objectif est d'éclaircir le code pour le lecteur
 Shoutbox, anglicisme pour « boîte à commentaires »

Voir aussi 
 Commentaire littéraire (ou « commentaire composé »), un exercice et une épreuve au baccalauréat français d'explication de texte